Naselja u Hrvatskoj
 Pavlovec Pregradski, naselje u sastavu grada Pregrade
 Pavlovec Zabočki, naselje u sastavu grada Zaboka
 Pavlovec Ravenski, naselje u sastavu grada Križevaca
 Vrbovečki Pavlovec, naselje u sastavu grada Vrbovca